Peter White (musicus) (1954–), Brits gitarist.
Peter White (coach), bondscoach van het Indonesische voetbalteam.